1962 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 Президентом Академии Художеств СССР избран Владимир Александрович Серов, возглавлявший Академию до 1968 года.

 Выставка к 30-летию Московской организации Союза художников РСФСР открылась в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Экспонировалось более 2000 произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Посещение выставки партийным руководством во главе с Хрущёвым Н. С. сопровождалось резкой критикой авангардистских работ, представленных в экспозиции — см. Посещение Хрущёвым выставки авангардистов.

 Выставка советского изобразительного искусства открылась в Будапеште, Венгрия.

 Выставка молодых ленинградских художников открылась в залах ЛОСХ.

 Выставка Народного художника СССР Ромаса Я. Д. открылась в Москве в залах Академии художеств СССР.

 Выставка графики Бубновой Варвары Дмитриевны открылась в залах ЛОСХ. Экспонировалось свыше 130 произведений, созданных художницей в 1930-60 годы.

 Ленинские премии за 1962 год в области литературы и искусства присуждены скульптору Кербелю Л. Е. (за памятник К. Марксу в Москве) и художнику-графику Фаворскому В. А. (за иллюстрации к произведениям русской классической литературы).

 Выставка акварелей и рисунков Николая Ивановича Кострова открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

 «Выставка произведений советского изобразительного искусства» открылась в Белграде, Югославия.

 Золотой медали Академии художеств СССР за лучшие произведения, созданные в 1961 году, удостоен Герасимов С. В. (за серию можайских пейзажей). Серебряных медалей Академии художеств СССР были удостоены Моисеенко Е. Е. (за картину «Красные пришли»), Окас Э. К., Рачев Е. М. (за иллюстрации к басням И. Крылова), Салахов Т. Т. (за портрет композитора Кара Караева), Стошкус А. В. (за витраж «Мать земля»).

 «Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года» открылась в залах Государственного Русского музея с участием Ивана Абрамова, Петра Альберти, Евгении Антиповой, Таисии Афониной, Николая Бабасюка, Всеволода Баженова, Николая Баскакова, Якова Бесперстова, Георгия Бибикова, Ивана Варичева, Анатолия Васильева, Валерия Ватенина, Василия Викулова, Ростислава Вовкушевского, Эдварда Выржиковского, Николая Галахова, Якова Голубева, Владимира Горба, Михаила Грачёва, Кирилла Гущина, Александра Дашкевича, Марии Добриной, Алексея Еремина, Екатерины Ефимовой, Михаила Железнова, Вячеслава Загонека, Елены Ивановой-Эберлинг, Михаила Канеева, Генриха Кильпе, Марии Клещар-Самохваловой, Энгельса Козлова, Майи Копытцевой, Бориса Корнеева, Александра Коровякова, Елены Костенко, Бориса Котика, Ярослава Крестовского, Бориса Лавренко, Ивана Лавского, Валерии Лариной, Олега Ломакина, Ефима Ляцкого, Бориса Малуева, Гавриила Малыша, Никиты Медовикова, Лидии Миловой, Евсея Моисеенко, Николая Мухо, Петра Назарова, Веры Назиной, Михаила Натаревича, Дмитрия Обозненко, Владимира Овчинникова, Льва Овчинникова, Льва Орехова, Сергея Осипова, Пен Варлена, Всеволода Петрова-Маслакова, Михаила Платунова, Юрия Подляского, Николая Позднеева, Степана Привиденцева, Виктора Прошкина, Владимира Прошкина, Людмилы Рончевской, Галины Румянцевой, Николая Рутковского, Глеба Савинова, Александра Семёнова, Арсения Семёнова, Елены Скуинь, Александра Столбова, Александра Татаренко, Георгия Татарникова, Виктора Тетерина, Николая Тимкова, Михаила Труфанова, Юрия Тулина, Дмитрия Филиппова, Владимира Френца, Надежды Штейнмиллер и других ленинградских художников.

 В Москве прошёл Второй Всесоюзный съезд художников СССР.

 Выставка произведений Нестерова Михаила Васильевича к столетию со дня рождения художника открылась в Москве в Государственной Третьяковской галерее.

 Выставка произведений советского скульптора Шадра Ивана Дмитриевича открылась в Москве в залах Государственного Музея Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

 В Государственном Русском музее открылась новая постоянная экспозиция советского искусства. В 12 залах выставлено около 300 произведений живописи и скульптуры. В экспозиции более полно представлено творчество художников-ленинградцев.

 Посмертная выставка произведений графики известного художника-иллюстратора книги Дубинского Д. А. (1920—1960) открылась в Москве. Представлены иллюстрации Дубинского к «Разгрому» А. Фадеева, «Белеет парус одинокий» В. Катаева, «Дожди» С. Антонова, «Поединок» А. Куприна, «Дом с мезонином» А. Чехова, произведениям А. Гайдара, И. Ильфа и Е. Петрова и других классиков русской и советской литературы.

 Председателем Ленинградского отделения Союза художников РСФСР избран скульптор Михаил Аникушин, возглавлявший ЛОСХ РСФСР до 1972 года. В 1986 году Михаил Аникушин повторно избирался председателем правления ЛОСХ РСФСР, оставаясь в этой должности до 1990 года.

Родились 
 21 февраля — Долгорукова Юлия Витальевна, российский живописец и дизайнер.

Скончались 
 17 августа — Черемных Михаил Михайлович, советский график, Народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии (род. в 1890).
 17 октября — Гончарова Наталья Сергеевна, русская художница-авангардистка, с 1915 года жившая во Франции (род. в 1881).
 24 октября — Дормидонтов Николай Иванович, русский советский живописец и график (род. в 1898).
 19 декабря — Верейский Георгий Семёнович, русский советский живописец, график и педагог, Народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии (род. в 1886).

Примечания

См. также 

 Союз художников СССР
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1962.
 Николай Костров. Выставка акварелей и рисунков. — Л: Художник РСФСР, 1962.
 Арбузов Г. Несостоявшееся новаторство // Художник. 1962, № 10. С.28-31.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том первый. — М: Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том второй. — М: Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. — М: Советский художник, 1979.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. — М: Советский художник, 1981.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том четвёртый. Книга первая. — М: Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 4-й, книга вторая. — Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство Академический проект, 1995.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007.

Изо
История искусства СССР по годам